Maestà ima više značenja:
 Maestà, Ancona
 Maestà, Macerata
 Maestà, Reggio Emilia